Константин Анатольевич Евтушенко (; 21 июля 1983, Львов, Украинская ССР) — украинский предприниматель. Управляющий партнер инновационного парка UNIT.City и UDPR.

Биография 

Константин Евтушенко родился 21 июля 1983 во Львове.

Образование 

С 2001 по 2007 год учился в Национальном университете «Киево-Могилянская академия».

Имеет степень MBA Международного института менеджмента (Украина).

Учился в США (Tepper school of business in Carnegie Mellon University, 2012), проходил стажировку в Испании, Португалии, Кремниевой долине, Израиле, Южной Корее.

Карьера 

В 2002 году, будучи еще студентом Академии, прошел конкурс в компанию Maersk Ukraine (лидер по контейнерным перевозкам), где вел стратегических клиентов компании.

В 2005 году вместе с партнерами создал инвестиционную компанию Merit Investment Group[2]. Компания занималась привлечением прямых иностранных инвестиций в Украину. Работала преимущественно в банковском и страховом секторах, также ведет проекты в сфере энергетики, недвижимости и полезных ископаемых. Среди клиентов такие компании, как Getin Holding, страховая компания Powszechny Zakład Ubezpieczeń, HSBC Holdings plc, ирландская группа компаний СRH Group и другие мировые бренды.

В 2014 году начинает проект SHOOTER.UA по внедрению в Украине экологически чистого электротранспорта.

В 2015 году Константин Евтушенко в партнерстве с Сергеем Евтушенко и Василием Хмельницким создали инвестиционно-девелоперскую компанию в области возобновляемой энергетики UDPR.

В 2019 году Константин Евтушенко стал управляющим партнером первого в Украине инновационного парка UNIT.City. В ноябре 2019 года Евтушенко вместе с Василием Хмельницким и Владом Ноздрачевым запустил первое украинское бизнес реалити-шоу в YouTube — WIN WIN Show.

Общественная деятельность 

С июня 2013 года Константин Евтушенко является координатором НГО «Институт поддержки инвестиций».

В 2014—2015 гг. — эксперт инициативы «Реанимационный пакет реформ», направление «Энергетическая политика».

Евтушенко является автором блогов по теме экономики, инвестиций, энергетики.

Развитие IT-индустрии в Украине 

В рамках проекта «Новые лидеры» Евтушенко представил свою программную цель «Придать импульс людям с идеями».

В 2020 году, в своем комментарии для Радио Свобода, Константин Евтушенко отметил, что в Украине не хватает инновационной инфраструктуры: «Это не проблема Украины как государства. Это вопрос мировой конъюнктуры. 60 процентов мировых инноваций находятся в США... Конечно, любая стартап-компания хочет ехать в Соединенные Штаты, потому что там концентрация венчурного капитала, фондов или любого, кто может вас правильно закончить с технологическими компаниями, менторами, финансовыми институтами». Также Евтушенко считает, что «нереформированная судебная система отпугивает любых инвесторов не только в области IT. Для Украины эта проблема остается актуальной. Как и давление на бизнес со стороны государственных органов».

В интервью изданию «Укринформ» Евтушенко отметил, что «инновационная инфраструктура является основой для появления в Украине компаний-единорогов» и привел в пример Израиль: «Мне очень нравится пример Израиля, то, как они смогли стать стартап-нацией. В 2019 году у них было около $17 млрд продаж стартапов. А начиналось все это в 1990-е годы, когда Израиль ввел достаточно агрессивную политику иммиграции талантов со всего мира, в том числе и из постсоветских стран. Смотря, как поднимаются США благодаря инновациям, израильтяне поняли, что для бурного роста таких инноваций необходимы не только таланты, но и среда, где они могут максимально раскрыться.  Поэтому в Израиле в первую очередь была создана инновационная инфраструктура».

Примечания 

Родившиеся во Львове
Выпускники Национального университета «Киево-Могилянская академия»
Предприниматели Украины